LARES:
 LARES (авиакомпания) — авиакомпания существовавшая в Румынском Королевстве, предшественник авиакомпании TAROM.
 LARES (спутник) — итальянский геодезический спутник